Вране (лат. -{Corvidae}-) су породица птица певачица, распрострањених широм планете. Сматрају се интелигентним птицама. Породица има преко 120 врста, а трећина њих припада роду врана (-{Corvus}-), који обухвата врсте као што је гавран, сива врана, црна врана, гачац и чавка. Другим родовима ове породице припадају сврака, креја, лешникара, жутокљуна галица, црвенокљуна галица итд. У колоквијалном енглеском, оне су познате као породица врана или, у жаргону, корвиди. Тренутно су 133 врсте укључене у ову породицу. Род -{Corvus}-, укључујући чавке, вране и гавране, чини преко трећине целе породице. Вране су највеће врабасте птице.

Вране показују изузетну интелигенцију за животиње њихове величине и спадају међу најинтелигентније птице које су до сада проучаване. Конкретно, чланови породице су показали самосвест у тестовима огледала (европске свраке) и способности прављења оруђа (нпр. вране и гачци), вештине за које се до недавно сматрало да поседују само људи и још неколико других виших сисара. Њихов укупни однос масе мозга и тела једнак је оном код нехуманоидних великих мајмуна и китова, и само нешто нижи него код људи.

Средње су до велике величине, са јаким стопалима и кљуновима, рикталним чекињама и једном лињањем сваке године (већина врапца се митара двапут). Корвиди се налазе широм света осим на јужном делу Јужне Америке и поларним леденим капама. Већина врста се налази у тропској Јужној и Централној Америци и у јужној Азији, са мање од 10 врста у Африци и Аустралазији. Род -{Corvus}- је поново ушао у Аустралију у релативно недавној геолошкој праисторији, са пет врста и једном подврстом. Неколико врста гаврана стигло је до океанских острва, а неким од ових врста сада прети изумирање или су већ изумрле.

Систематика, таксономија и еволуција 

Назив -{Corvidae}- за породицу увео је енглески зоолог Вилијам Елфорд Лич у водичу за садржај Британског музеја објављеном 1820. године. Током година, појавило се много неслагања о тачним еволуционим односима породице корвида и њихових рођака. Оно што се на крају чинило јасним је да корвиди потичу од аустралијских предака и да су се одатле прошириле по целом свету. Друге лозе које потичу од ових предака еволуирале су у еколошки различите, али често аустралазијске групе. Крајем 1970-их и током 1980-их, Сибли и Алквест су ујединили корвиде са другим таксонима у -{Corvida}-, на основу ДНК-ДНК хибридизације. Претпостављени рођаци корвида укључивали су куравонге, рајске птице, -{Psophodidae}-, препелице, -{Pachycephalidae}-, монархове муволовке и дронге, сврачке, вирее и вангове, али тренутна истраживања подржавају теорију да је ова групација делимично вештачка. Корвиди чине језгро групе -{Corvoidea}-, заједно са њиховим најближим рођацима (рајске птице, аустралијски блатни гнездиоци и сврачци). Они су такође језгро групе -{Corvida}-, која укључује сродне групе, као што су ориоле Старог света и виреос.

Разјашњење међуодноса корвида постигнуто је на основу кладистичке анализе неколико ДНК секвенци. Шојке и свраке не чине монофилетске лозе, већ се сматра да се деле на америчку и лозу Старог света, односно на холарктичку и оријенталну лозу. Они нису међусобно уско повезани. Положај свраке са азурним крилима, која је одувек била нераздвојене лозе, мање је јасан него што се раније мислило.

Врста -{Platylophus galericulatus}- се традиционално убраја у -{Corvidae}-, али није прави члан ове породице, будући да је ближа роду -{Prionops}- (из породице Malaconotidae) или сврачцима (Laniidae). Исто тако, Хјумова приземна „шојка“ (-{Pseudopodoces humilis}-) заправо је члан породице сеница -{Paridae}-. Следеће стабло представља тренутне увиде у филогенију породице врана према Џ. Бојду.

Фосилни запис 

Најранији фосили корвида датирају из Европе средњег миоцена, пре око 17 милиона година; -{Miocorvus}- и -{Miopica}- могу бити преци вранама и деду лозе сврака, респективно, или слични живим облицима због конвергентне еволуције. Сматра се да су познати праисторијски родови корвида углавном из лоза сојева из Новог света и Старог света и холарктичке свраке:

 -{Miocorvus}- (средњи миоцен, Сансан, Француска)
 -{Miopica}- (средњи миоцен, ЈЗ Украјине)
 -{Miocitta}- (Поне крик, касни миоцен округа Логан, САД)
 -{Corvidae gen. et sp. indet.}- (Едсон, рани плиоцен округа Шерман, САД)
 -{Protocitta}- (рани плеистоцен Редика, САД)
 -{Corvidae gen. et sp. indet.}- (Рани/средњи плеистоцен Сицилије) - вероватно припада неком постојећем роду
 Henocitta (Аредондо глина, средњи плеистоцен из Вилистона, САД)

Родови 
Родови који припадају породици врана (-{Corvidae}-) са бројем врста:

Референце

Литература 

 Madge, S.; Burn, H. "Crows and Jays". Helm. .

Спољашње везе 

 Наука без објашњења за интелигентно понашање вране која воли да се санка („Блиц“, 16. јануар 2012)
 Corvidae videos on the Internet Bird Collection
 corvids.de – Corvids-Literature-Database
 Corvidae sounds on xeno-canto.org
 Corvid Corner A site about the Corvidae
 AvesNoir A site about corvids in art, culture, and literature.
 Discovery of species-wide tool use in the Hawaiian crow
 Rooks reveal remarkable tool use
 Clever New Caledonian crows can use three tools
 Talking Eurasian magpie Pica pica
 Rare crow shows a talent for tool use